Михаи́л Анато́льевич Кержако́в (28 января 1987, Кингисепп, Ленинградская область) — российский футболист, вратарь петербургского «Зенита». Младший брат Александра Кержакова.

Биография 
Первоначально занимался разными видами спорта, в частности кикбоксингом и карате. В возрасте 7 лет пошёл в футбольную секцию Василия Ивановича Бутакова, который, по словам Кержакова, «работал на заводе и в свободное время ходил по дворам, собирал детей». В футбольной школе «Зенит», где уже учился брат Александр, Михаил стал вратарём.

Из школы был взят в дубль «Зенита» с лета 2004 года, где вскоре стал первым вратарём. В период межсезонья, на сборе в Испании, был первым вратарём основного состава (Вячеслав Малафеев и Камил Чонтофальски были в своих сборных). С ним «Зенит» выиграл турнир «Marbella Cup».

C 2003 года регулярно вызывался в сборную России по футболу среди юношей 1987 года рождения. С 2006 — попал в состав молодёжной сборной России.

После окончания общеобразовательной школы в 2004 году поступил в Академию физической культуры имени Лесгафта, но после перешёл в РГПУ им. Герцена, где закончил учёбу по специальности «педагог детей дошкольного возраста».

В 2008 году был арендован ульяновской «Волгой».

«Волгарь-Газпром» 
Следующий сезон снова провел в аренде — в клубе «Волгарь-Газпром», с которым ранее «Зенит» подписал договор о сотрудничестве.

«Алания» 
В 2010 году был арендован владикавказской «Аланией», и условия аренды не запрещали ему играть против «Зенита». Игрок и сам был заинтересован в этой сделке, поскольку шансов пробиться в основу, после появления в составе «Зенита» Юрия Жевнова, у него не осталось. 25 апреля 2010 года состоялся его дебют в премьер-лиге в матче с «Ростовом», который закончился победой «Алании» 1:0. 10 мая 2010 «Алания» принимала московский «Спартак» и разгромила его со счётом 5:2. Кержаков отстоял весь матч, а на 90-й минуте парировал одиннадцатиметровый удар в исполнении Веллитона. В матче второго круга в Москве он также не позволил отличиться Ибсону. 1 ноября в гостевом матче с «Зенитом» (0:3) пропустил два мяча от своего старшего брата Александра Кержакова. После возвращения из аренды не стал заключать новый договор с «Зенитом».

«Волга» 
27 декабря 2010 года в качестве свободного агента перешёл в «Волгу» из Нижнего Новгорода, подписав контракт на 2 года. 22 октября 2012 года в матче с «Крыльями Советов» (1:0) отбил пенальти на 87 минуте.

«Анжи» 
19 июня 2013 года стал игроком «Анжи», заключив с махачкалинским клубом долгосрочное соглашение.

Возвращение в «Зенит», аренда в «Оренбург» 
16 июня 2015 года было объявлено, что Кержаков перешёл в «Зенит», контракт был рассчитан на 4 года. Дебютировал в составе клуба 23 сентября в гостевом матче 1/16 финала Кубка России против тверской «Волги» (3:0). 29 сентября отыграл домашний матч Лиги чемпионов против «Гента» (2:1). 3 октября дебютировал в чемпионате России, отстояв домашнюю игру с «Ростовом» на ноль. В чемпионате-2016/17 дебютировал в домашнем матче 5 тура против «Амкара» (3:0), в этой же игре впервые сыграл вместе с братом Александром в составе «Зенита».

10 февраля 2017 перешёл в клуб премьер-лиги «Оренбург» на правах аренды до конца сезона. По окончании аренды вернулся в петербургский клуб.

В сезоне 2017/18 играл за «Зенит-2». После ухода Юрия Лодыгина стал вторым вратарём при Андрее Лунёве. В сезоне 2020/21 уже сыграл в чемпионате 18 матчей, после ухода летом 2021 года Лунёва стал основным вратарём. С сентября уступил место пришедшему Станиславу Крицюку, но тот вскоре получил травму, и Кержаков вновь вернулся в ворота.

11 сентября 2022 года в игре против «Оренбурга» провёл свой 50-й «сухой» матч в РПЛ.

В сентябре 2022 года был впервые в карьере вызван в сборную России.

Семья 
Родители — Анатолий Рафаилович, в прошлом футболист, играл во второй советской лиге за «Химик» (Дзержинск), и Татьяна Вениаминовна. Брат — Александр Кержаков, также профессиональный футболист, лучший бомбардир в истории российского футбола. Есть сын Иван.

Статистика

Достижения 
 «Анжи»
 Серебряный призёр Первенства ФНЛ: 2014/15

 «Зенит»
 Чемпион России (4): 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22
 Бронзовый призёр чемпионата России (2): 2015/16, 2016/17
 
 Обладатель Кубка России (2): 2015/16, 2019/20
 Обладатель Суперкубка России (5): 2015, 2016, 2020, 2021, 2022

Примечания

Ссылки 
 КЕРЖАКОВ Михаил: отношения с братом, Луческу и Керимовым, а также РПЛ без зарплаты / LOOKYANOV 2019

Футболисты России
Игроки сборной России по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Волга» Ульяновск
Игроки ФК «Волгарь»
Игроки ФК «Алания»
Игроки ФК «Волга» Нижний Новгород
Игроки ФК «Анжи»
Игроки ФК «Зенит-2»
Игроки ФК «Зенит» Санкт-Петербург
Игроки ФК «Оренбург»